Ted Bates

Ted Bates (fotbollsspelare) (1918–2003), fotbollsspelare för Southampton FC.
Ted Bates (reklamdirektör) (1901–1972), en amerikansk reklamdirektör.
Ted Bates, Inc., amerikanskt reklambyrånätverk, grundat av Ted Bates.
Ted Bates AB, dess svenska dotterbolag, tidigare Allmänna Annonsbyrån